La Cruz steht für
 La Cruz, Familienname, siehe Cruz (Familienname)

 La Cruz (Córdoba), Gemeinde in der Provinz Córdoba, Argentinien
 La Cruz (Corrientes), Gemeinde in der Provinz Corrientes, Argentinien
 La Cruz (Misiones), Ort in der Provinz Misiones, Argentinien

 La Cruz (Beni), Ort im Departamento Beni, Bolivien

 La Cruz (Chile), Gemeinde in der Provinz Quillota, Chile
 Cerro La Cruz, Berg nahe der Hauptstadt Santiago de Chile, Chile

 La Cruz de Guanacaste, Stadt in der Provinz Guanacaste, Costa Rica
 La Cruz (Kanton), Kanton in der Provinz Guanacaste, Costa Rica

 La Cruz (Nariño), Gemeinde im Departamento Nariño, Kolumbien

 La Cruz (Chihuahua), Ort im Bundesstaat Chihuahua, Mexiko
 Municipio La Cruz, Municipio im Bundesstaat Chihuahua, Mexiko
 La Cruz (Sinaloa), Ort im Bundesstaat Sinaloa, Mexiko
 La Cruz (Tamaulipas), Ort im Bundesstaat Tamaulipas, Mexiko

 La Cruz (Murcia), Ort in der Provinz Murcia, Spanien

 La Cruz (Uruguay), Ort im Departamento Florida, Uruguay

 Puerto La Cruz, Stadt im Staat Anzoátegui, Venezuela

Siehe auch
 Cruz
 De la Cruz